Progressensi – abitanti di Novo Progresso
Progressensi – abitanti di Progresso (Brasile)